«Мгзавре́би» () — грузинская музыкальная группа, образованная в 2006 году в Тбилиси.

История 
Фронтмен группы, Гиги Дедаламазишвили, актёр по образованию, начал писать песни в 2006 году. С этого и начался коллектив, сначала как трио. Со временем количество музыкантов значительно возросло и варьировалось от 12 до 20 участников в зависимости от концерта, однако уже к 2013 году состав укрепился в форме септета. Популярность пришла к Mgzavrebi после выхода фильма Давида Имедашвили «Город мечты» (ოცნების ქალაქი), в котором звучал их саундтрек. На сегодняшний день группу можно назвать одной из самых популярных в Грузии.

За время своего существования музыканты сотрудничали с такими всемирно известными исполнителями, как Пласидо Доминго, Buena Vista Social Club, Андреа Бочелли и Нино Катамадзе. Группа также сотрудничала с музыкальным коллективом ТНМК, с которым они записали песню «Qari Qris».

В июле 2015 года группа выступила на главной сцене фестиваля «Нашествие» и на большой фестивальной площадке Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», в июне 2016, 2017 и 2018 годов — на сцене ежегодного летнего фестиваля «Дикая Мята».

В феврале 2016 года группа получает премию «Нашего радио» «Чартова дюжина» в номинации «Взлом».

Музыкальный стиль группы — сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов, например, пандури. Музыканты не стремятся каким-либо образом классифицировать стиль музыки, в котором играют.

Состав 
 Гиги Дедаламазишвили (автор музыки, акустическая гитара, электрогитара, вокал)
 Лаша Дохнадзе (вокал, кахон, перкуссия, бас-барабан)
 Мишо Мегрелишвили (шейкер, джембе, бубен)
 Гуга Кублашвили (пандури, флейта, вокал)
 Бежо Амиранашвили (пандури, соло-гитара, акустика, вокал, губная гармошка)
 Дато Гогелия (бас-гитара, губная гармошка, вокал)
 Давит Угрехелидзе (фортепиано, клавишные)

Дискография 
 Me movigone… () (2008)
 Meore albomi () (2011)
 Ждать жить ждать (как Evgeniy Grishkovets & Mgzavrebi) (2013) (совместно с Евгением Гришковцом)
 Мгзаврули () (2014)
 In Vino Veritas (2014)
 Iasamani () (2018)
 Krebuli () (2018)
 GEO (2018)
 Kamara (2023)

Статьи

Примечания

Ссылки 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы Грузии
Культура Тбилиси